Souvenir: The Singles 2004–2012 — збірка пісень англійської групи Kaiser Chiefs, яка була випущена 4 червня 2012 року.

Композиції 
 Oh My God - 3:35
 Ruby - 3:23
 I Predict a Riot - 3:52
 Never Miss a Beat - 3:08
 Everything Is Average Nowadays - 2:44
 The Angry Mob - 4:47
 Listen to Your Head - 4:06
 Everyday I Love You Less and Less - 3:37
 Little Shocks - 3:42
 Love's Not a Competition (But I'm Winning) - 3:17
 Good Days Bad Days - 2:58
 On the Run - 4:08
 You Can Have It All - 4:21
 Modern Way - 4:01
 Man On Mars - 3:48
 Kinda Girl You Are - 2:36

Учасники запису 
 Рікі Вілсо — вокал
 Ендрю 'Вайті' Вайт — гітара
 Віджей Містрі — барабани
 Саймон Рікс — бас-гітара
 Нік 'Пінат' Бейнс — клавіші

Джерела 
 Souvenir: The Singles 2004–2012  allmusic
 Souvenir: The Singles 2004–2012 last.fm

Альбоми Kaiser Chiefs